Серия А 1940/1941 () — 12-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 6 октября 1940 года и завершился 4 мая 1941 года. В 6-й раз в своей истории победителем турнира стала «Болонья».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1941/1942
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1940 году
Спорт в Италии в 1941 году